

Carriera

Club
Dopo aver giocato con numerose squadre di club, nel 2010 si trasferisce all'Andorra, in cui già aveva militato.

Nazionale
Il 25 marzo 2022 ha raggiunto quota 100 presenze con la nazionale andorrana nell'amichevole vinta 1-0 contro .

Statistiche

Cronologia presenze in nazionale

Palmarès

Club

Competizioni nazionali

FC Santa Coloma: 2014-2015, 2015-2016
Inter Escaldes: 2019-2020, 2020-2021

FC Santa Coloma: 2015
Inter CdE: 2020

FC Andorra: 2018-2019

Inter Escaldes: 2020

Note

Altri progetti

Collegamenti esterni
 

Calciatori della Nazionale andorrana